RM steht als Abkürzung für:
 Mannheim Hauptbahnhof nach DS 100
 Rastermaß in der Elektronik (Abstand zwischen zwei Bohrlöchern)
 Rate Monotonic Scheduling, ein im Echtzeitbereich populärer Algorithmus für eine nicht verdrängende Schedulingstrategie
 RauteMusik, ein deutsches Internetradio mit elf Spartensendern
 englisch Records Management, eine Lösung für die Verwaltung von Akten und dazugehörigen Vorgängen, siehe Schriftgutverwaltung
 Flaggen- und Schornsteinzeichen der Reederei Robert Meyhoefer
 Reed-Muller-Codes, eine Familie von fehlerkorrigierenden Codes
 Regionalverkehr Mittelland, ehemaliges Schweizer Verkehrsunternehmen
 englisch Registered Midwife, eine staatlich vorgeschriebene Registrierung für Hebammen in etlichen englischsprachigen Ländern
 Registermaschine
 lateinisch Regula Magistri (Magisterregel), eine mittelalterliche Mönchsregel
 Reichsmark (ℛℳ), offizielles Zahlungsmittel im Deutschen Reich 1924 bis 1948 
 Relationship Management
 Rentenmark, offizielles Zahlungsmittel der Weimarer Republik nach der Inflation 1923 bis 1924
 Rheinischer Merkur, eine christlich-konservative Wochenzeitung
 Malaysischer Ringgit, Währung von Malaysia
 Risikomanagement, engl. risk management
 RM (Rapper), ehemals Rap Monster, Rapper der koreanischen Pop-Gruppe BTS
 RM (Album), Mixtape des südkoreanischen Rappers RM
 RM Classics, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Rolemaster, Fantasyrollenspiel
 Rollbahn Mürren
 Römische Mitteilungen, Fachzeitschrift des Deutschen Archäologischen Instituts
 Rotatorenmanschette, eine Gruppe von vier Muskeln im Schulterbereich
 Royal Marines, Marineinfanterie der Royal Navy
 ein Automodell des italienischen Herstellers Alfa Romeo, siehe Alfa Romeo RM
 eine Marke der BASF Coatings, unter der Autoreparaturlacke vertrieben werden
 Rückenmark
 Rückraum Mitte, eine Spielposition im Handball, siehe Rückraumspieler
 Rundfunkmission, die ehemalige Rundfunkanstalt der Evangelisch-methodistischen Kirche, heute: Radio m
 die postcode area Romford (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

RM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: ehemals Landkreis Röbel/Müritz, heute Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ohne die Stadt Neubrandenburg)
 Großbritannien: Reading
 Italien: Metropolitanstadt Rom Hauptstadt
 Moldau:
 RM nur mit Ziffern: Präsident 
 RM A: Ministerien
 RM G: Regierung 
 RM P: Parlament

R&M steht für:
 R&M Wegener, deutscher Huthersteller
 Reichle & De-Massari (R&M), Schweizer Unternehmen spezialisiert auf Informations- und Kommunikationstechnologie

Rm,  steht als Abkürzung für:
 Regalmeter
 Zugfestigkeit 
 Allgemeine Gaskonstante 

rm steht als Abkürzung für:
 rätoromanische Sprache nach ISO 639-1
 Raummeter
 Real Media, Softwarefirma
 RealPlayer-Video, Dateinamenserweiterung
 research machines, britisches Unternehmen
 rm (Unix), Unix-Befehl remove 

Abkürzung